Klarheit steht für:

 Klarheit (Philosophie), Eindeutigkeit
 Bewusstseinsklarheit, siehe Luzidität
 ungetrübte Durchsichtigkeit, siehe Transparenz (Physik)
 ein Grundsatz der Buchführung, siehe Bilanzklarheit
 Die Klarheit, von 1976 bis 1980 Flugzeitschrift der Parteiopposition in der SEW

Siehe auch:
 Klarheitsmaß